Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 14 февраля.

Марте Олсбю-Ройселанн 6-й раз стала чемпионкой мира и первый раз в личной дисциплине. Сьюзен Данкли принесла США первую в истории медаль в женском спринте на чемпионатах мира (в 2017 году она стала второй в масс-старте). Луция Харватова завоевала первую в карьере медаль на чемпионатах мира.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020